«45 лет» () — британский фильм-драма режиссёра , вышедший на экраны в 2015 году. Сценарий ленты основан на рассказе английского писателя  «В другой стране» (In Another Country). В главных ролях — Шарлотта Рэмплинг и Том Кортни. Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале 2015 года.

Сюжет 
Кейт (Шарлотта Рэмплинг) и Джефф Мерсер (Том Кортни) — пожилая бездетная семейная пара. Они живут в английской провинции — в графстве Норфолк — и готовятся отметить 45-ю годовщину своей свадьбы. По этому поводу они планируют устроить торжественный приём: хотя дата не очень круглая, но за пять лет до этого им не удалось отметить 40-ю годовщину из-за того, что Джефф попал в больницу и перенёс операцию.

Неожиданно Джефф получает письмо с сообщением о том, что в Швейцарских Альпах найдено тело Кати — немки, с которой много лет назад его связывали романтические отношения, и которая трагически погибла в их совместном походе за пять лет до его свадьбы с Кейт, провалившись в ледниковую трещину. Нахлынувшие воспоминания, а также вопрос — «Что было бы, если бы Катя не погибла?» — заставляют Джеффа по-новому взглянуть на некоторые аспекты его отношений с Кейт, для которых эта ситуация оказывается серьёзным испытанием.

В ролях

Премьера и прокат 
Мировая премьера фильма «45 лет» состоялась на 65-м Берлинском международном кинофестивале 6 февраля 2015 года.

Премьера фильма в Великобритании состоялась 28 августа 2015 года.

Премьера фильма в России состоялась 29 октября 2015 года в рамках фестиваля «Новое британское кино».

Критика 
В целом оценки критиков оказались положительными. На сайте Rotten Tomatoes  критиков из 155 дали киноленте положительную оценку. На Metacritic фильм имеет рейтинг  на основании 36 рецензий.

По словам британского кинокритика Питера Брэдшоу, этот фильм — «портрет взаимоотношений, в которых двое преданных, но при этом парадоксально независимых и уверенных в себе людей почему-то недостаточно знают друг друга — и, возможно, даже себя самих».

Награды и номинации 
 2015 — две премии 65-го Берлинского международного кинофестиваля: «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль (Шарлотта Рэмплинг) и «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль (Том Кортни).
 2015 — две премии Эдинбургского кинофестиваля: за лучший британский фильм (Эндрю Хэйг) и лучшей актрисе британского фильма (Шарлотта Рэмплинг).
 2015 — премия Международного кинофестиваля в Вальядолиде за лучшую женскую роль (Шарлотта Рэмплинг).
 2015 — премия Европейской киноакадемии лучшей европейской актрисе (Шарлотта Рэмплинг), а также две номинации: лучший европейский актёр (Том Кортни), лучший европейский сценарий (Эндрю Хэйг).
 2015 — 5 номинаций на Премию британского независимого кино: лучший британский независимый фильм, лучший режиссёр (Эндрю Хэйг), лучший сценарий (Эндрю Хэйг), лучший актёр (Том Кортни), лучшая актриса (Шарлотта Рэмплинг).
 2015 — участие в конкурсной программе Чикагского кинофестиваля.
 2015 — попадание в десятку лучших независимых фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 2015 — номинация на премию «Спутник» за лучшую женскую роль (Шарлотта Рэмплинг).
 2016 — номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (Шарлотта Рэмплинг).
 2016 — номинация на премию BAFTA за лучший британский фильм (Эндрю Хэйг, Тристан Голайер).
 2016 — три премии Лондонского кружка кинокритиков: лучший британский или ирландский фильм года, лучший актёр (Том Кортни), лучшая актриса (Шарлотта Рэмплинг). Кроме того, лента получила три номинации: лучший фильм года, лучший режиссёр (Эндрю Хэйг), лучшая британская или ирландская актриса (Шарлотта Рэмплинг).

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 «45 лет» на сайте Box Office Mojo

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Великобритании 2015 года
Фильмы на английском языке
Экранизации рассказов
Фильмы Эндрю Хэйга
Фильмы Film4 Productions